Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984 se dispute du 8 au .

Michelle Casati remporte le simple dames. En finale, elle bat Carling Bassett, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Carling Bassett et Elizabeth Sayers.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Floride
Tennis aux États-Unis en 1984
Compétition de tennis à Tampa
Tennis en octobre 1984